MDA (ang. Minimum Descent Altitude) – minimalna wysokość bezwzględna zniżania
 MDA (ang. Missile Defense Agency) – Agencja Obrony Antybalistycznej należąca do struktur Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych
 MDA (ang. Mobile Digital Assistant) – palmtop z możliwościami komunikacyjnymi telefonu komórkowego
 MDA – empatogenna substancja psychoaktywna z rodziny fenetylamin
 MDA – organiczny związek chemiczny z grupy diamin
 MDA (ang. Mail Delivery Agent) – jeden z rodzajów programów do obsługi poczty elektronicznej
 MDA (ang. Monochrome Display Adapter) – standard kart graficznych
 MDA (ang. Model Driven Architecture) – określenie z dziedziny inżynieria oprogramowania
 MDa – megadalton, jednostka masy atomowej